Вячесла́в Воро́нин:
 Воронин, Вячеслав Анатольевич (1934—2016) — украинский актёр.
 Воронин, Вячеслав Николаевич (род. 1974) — российский легкоатлет, прыгун в высоту.